Esistono più comuni francesi con questo nome

Quinsac – Dordogna
Quinsac – Gironda